Схен может означать:

  — египетско-персидская мера длины.
 Схенус — род растений.
 Схен — ароматический злак «верблюжье сено» ().
 Схен — дешёвая душистая мазь из «верблюжьего сена», которой натирались римские проститутки.
  — город в Беотии.
 Схеней — в древнегреческой мифологии сын Афаманта и Фемистоны.
 Схеней  — в древнегреческой мифологии сын Автоноя, брат Аканфа, Аканфиллиды, Анфа и Эродия.
 (23383) Схеней — астероид.
 Схенунт (река) — река в Беотии.
  — гавань в заливе Сароникос в Греции.
 Схенунт (Аркадия) — место в Аркадии.
 Схинуса — остров в Эгейском море.

См. также 
 Схинас
 Трос